

Patronyme 

 Andrea Petkovic (1987-), joueuse de tennis allemande ;
 Antonio Petković (1986-), joueur de water-polo croate ;
 Bruno Petković (1994-), footballeur croate ;
 Danijel Petković (1993-), footballeur monténégrin ;
 Dejan Petković (1972-), footballeur serbe ;
 
 Jason Petkovic (1972-), footballeur australien ;
 Ilija Petković (1945-2020), entraîneur et ancien footballeur serbe ;
 Marija Petković (1892-1966), religieuse croate, fondatrice, bienheureuse catholique ;
 Michael Petkovic (1976-), footballeur australien ;
 Momir Petković (1953-), lutteur yougoslave ;
 Petar Petković (1980-), homme politique serbe ;
 Vladimir Petković (1963-), ancien footballeur bosnien, ancien sélectionneur de l'équipe nationale suisse ;
 Vladislav Petković Dis (1880-1917), poète serbe.

Toponyme 
 Petković, localité du Kosovo

Homonymie de patronyme